Борково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Борково — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Борково — деревня в Миорском районе Витебской области.

Польша 
 Борково — деревня в Подляском воеводстве.

Россия 
 Борково — село в Мамонтовском районе Алтайского края.
 Борково — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Борково — село в Маслянинском районе Новосибирской области.
 Борково — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Борково — деревня в Белёвском районе Тульской области.